Philip Klass (1920-2010), écrivain américain de science-fiction, connu sous le nom de plume de William Tenn
 Philip J. Klass (1919-2005), journaliste américain ufosceptique

Personnalité utilisant un pseudonyme